Osoby o tym nazwisku:
 Bernhard Strigel – niemiecki malarz
 Daniel Strigel – niemiecki szermierz, olimpijczyk